Karl Sundqvist (né en 1962), kayakiste suédois
Kati Sundqvist (née en 1975), fondeuse finlandaise
Oskar Sundqvist (né en 1994), joueur de hockey sur glace suédois
Stig Sundqvist (1922-2011), footballeur suédois